Robert II de França dit “el Pietós” (Orleans, 972 - Melun, 1031), rei de França (996 -1031) i duc de Borgonya (1016 -1031)
 Robert II de Normandia (vers 1051 - 1134), Duc de Normandia des de l'any 1087 fins al 1106
 Robert II de Flandes (c. 1065 - prop de Meaux, 1111), comte de Flandes entre els anys 1093 i 1111 
 Robert II de Càpua morí el 1156, fou l'últim príncep de Càpua
 Robert II de Borgonya (1248 - Vernon-sur-Seine, 1306), duc de Borgonya (1271-1306)
 Robert II d'Artois (Mansura, 1250 - Kortrijk, 1302), duc d'Artois (1250–1302)
 Robert II de Tàrent (1315 - 1364), Príncep de Tàrent (1332-46), Rei d'Albània (1332-64), Príncep d'Acaia (1333-46) i pretendent a l'Imperi Llatí de Constantinoble (1346-64)
 Robert II d'Escòcia (1316 - 1390), rei d'Escòcia 
 Robert II del Palatinat (1325 - 1398), elector del Palatinat (1390-98)
 Robert II de Parma (Weilburg, Imperi austrohongarès, 1909 - Viena, Àustria 1974), cap de la Casa de Borbó-Parma i titular del Ducat de Parma entre 1959 i 1974